

Droit

Belgique 
Commission permanente de recours des réfugiés (Belgique)

France
Recours au fond
Recours en appel
Recours pour excès de pouvoir en France
Recours contentieux en droit administratif français
Recours gracieux et hiérarchique en droit administratif français
Recours en manquement
Recours en cassation
Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France
Commission de recours amiable
Commission des recours des réfugiés (France)
Recours en annulation contre le refus d'entrée en France au titre de l'asile
Commission de recours des militaires

Monaco
Recours pour excès de pouvoir à Monaco

Québec
Aide de dernier recours

Suisse 
 En droit suisse , le recours est une voie de droit.
 Au niveau cantonal, elle est ouverte s'il n'est pas possible de faire appel ; ses conditions sont plus strictes.
 Au niveau fédéral, c'est la voie de droit principale pour saisir le Tribunal fédéral (recours dit « unifié »). S'il n'est pas ouvert, il est alors possible de faire un recours constitutionnel subsidiaire. 
 Il existe également un droit de recours des associations de protection de l'environnement.
 Il existait anciennement une Commission suisse de recours en matière d'asile.

Autres 
Recours collectif
Commission de recours du Conseil de l'Europe
Recours en annulation en droit de l'Union européenne

Fictions 
 Recours en grâce, film franco-italien réalisé par László Benedek sorti en 1960
 Dernier Recours, film américain de Walter Hill
 Dernier Recours (Stargate), le second épisode de la saison 4 et le  de la série télévisée Stargate Atlantis
 Dernier Recours (In Justice), série télévisée américaine créée par Michelle et Robert King diffusée en 2006
 Ultime Recours (), film américain réalisé par Matt Earl Beesley en 1998.
 Ultime Recours (Vengeance Unlimited), série télévisée américaine de James Frawley et Lou Antonio créée en 1998.

Patronyme 

 Alfred Recours (1945-), homme politique français.

Monuments 
 Château de Recours, château fort en ruine situé sur la commune de Beaulieu, dans le département de la Haute-Loire, en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Notes et références